Пансперми́я ( — смесь всяких семян, от  (pan) — «всё» и  (sperma) — «семя»).

 Панспермия — обрядовое блюдо, каша из различного вида зёрен и бобов.
 Панспермия — гипотеза о возможности переноса живых организмов или их зародышей через космическое пространство.